Žďár può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Žďár nad Sázavou – città capoluogo dell'omonimo distretto, nella regione di Vysočina
Žďár – comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
Žďár – comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale
Žďár – comune del distretto di Písek, in Boemia Meridionale
Žďár – comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale
Žďár – comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Dolní Žďár – comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale
Pluhův Žďár – comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale
Veselý Žďár – comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Žďár nad Metují – comune del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové
Žďár nad Orlicí – comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové